Лубница је градско насеље у граду Зајечару у Зајечарском округу. Према попису из 2002. било је 1052 становника (према попису из 1991. било је 1452 становника).

Демографија 
У насељу Лубница живи 867 пунолетних становника, а просечна старост становништва износи 46,1 година (44,0 код мушкараца и 47,9 код жена). У насељу има 370 домаћинстава, а просечан број чланова по домаћинству је 2,84.

Становништво у овом насељу веома је нехомогено, а у последња три пописа, примећен је пад у броју становника.

Референце

Спољашње везе 

 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Сателитска мапа (-{Wikimapia}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)
 План насеља на мапи (-{Mapquest}-)

Град Зајечар
Насељена места у Зајечарском управном округу
Википројект географија/Насеља у Србији